Az ikhthüsz (régies magyaros átírásban ichthüsz) görögül halat jelent. A mai szóhasználatban a korai kereszténységgel hozzák összefüggésbe.

 Ikhthüsz, keresztény vallási jelkép
 Ichthüsz, 1920-ban alakult magyar cserkészközösség

Források 

 Ikhthüsz jelkép